Богомил Бонев може да се отнася за:

 Богомил Бонев (р. 1957) – български политик;
 Богомил „Боги“ Бонев (р. 1996) – български певец.